Protrepticussteht für:

 Protrepticus (Aristoteles), nur in Fragmenten erhaltenes Werk von Aristoteles
 Protrepticus  (Clemens von Alexandria), Werk von Clemens von Alexandria